Barna ist der Familienname folgender Personen:
 Anca Barna (* 1977), deutsche Tennisspielerin
 Adriana Barna (* 1978), deutsche Tennisspielerin
 Frigyes Barna (1895–??), ungarischer Eishockeyspieler
 Gerti Barna (1926–2011), österreichische Radiosprecherin
 Ildikó Barna (* 1961), ungarische Handballspielerin
 József Barna (1901–1943), ungarischer Fußballspieler, siehe József Braun
 Oleh Barna (* 1967), ukrainischer Politiker und Menschenrechtsaktivist
 Petr Barna (* 1966), tschechischer Eiskunstläufer
 Tibor Barna (1919–2009), britischer Ökonom
 Tibor Csuhaj-Barna (* 1964), ungarischer Jazzmusiker
 Valer Barna-Sabadus (* 1986), deutscher Countertenor
 Victor Barna (1911–1972), ungarischer Tischtennisspieler

Barna bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Barna (Irland) im County Galway
 Barna (Bacău), Dorf im Kreis Bacău (Rumänien)
 Bârna, Gemeinde im Kreis Timiș (Rumänien)
 Barcelona, als Kurzform der katalanischen Hauptstadt
 Varuna (Fluss), alternative Namensform des Flusses in Indien